Stuhl steht für:

 Stuhl (Möbel), Sitzmöbel (siehe auch dort für die Etymologie)
 Darmausscheidung, siehe Kot
 eine Stützkonstruktion:
 ein Dachtragwerk, siehe Dachstuhl, 
 für Kirchenglocken, siehe Glockenstuhl
 für eine Einrichtung zum Weben von Textilien, siehe Webstuhl
 Stuhl (Bibel)
 Stuhl (Einheit), altes Maß in der Salzwirtschaft
 Sieben Stühle, Verwaltungseinheiten in Siebenbürgen

Siehe auch: